Peter Blake puede designar a:
Peter Blake (artista)
Peter Blake (regatista), regatista de Nueva Zelanda.
Peter Blake (actor)
Peter Blake (escritor), de la serie de televisión House.
Peter Blake (Days of our Lives), personaje de la serie de televisión Days of Our Lives.
Peter Black (político australiano)